O Grande Prémio da Alemanha de 2004 foi uma corrida de MotoGP.
 Corrida: 18 de Julho de 2004
 Número de voltas: 30
 Distância:110.13 km

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Temporada de MotoGP de 2004

Ligações externas 
 Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2004
2004
Desporto na Alemanha em 2004